Circoscrizione Lazio – circoscrizione elettorale del Senato della Repubblica
 Circoscrizione Lazio 1 – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati
 Circoscrizione Lazio 2 – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati